An der Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2015, die von 16. bis 17. Mai 2015 stattfand, nahmen 24 Spielerinnen teil, von denen sich sechs Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Nürnberg